Maddaloni – comune in provincia di Caserta
Ferdinando Maddaloni – attore italiano
Laura Maddaloni – judoka e personaggio televisivo italiana
Marco Maddaloni – judoka italiano
Pino Maddaloni – judoka italiano
Vincenzo Maddaloni – giornalista italiano